Manuel Latusa (né le  à Vienne en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute en senior avec l'EC Klagenfurt AC qui remporte le championnat d'Autriche. Il rejoint alors les Vienne Capitals. L'équipe est championne en 2005. Il ajoute à son palmarès le titre national en 2010 et 2011 ainsi que la coupe continentale 2010 avec l'EC Red Bull Salzbourg.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Autriche de hockey sur glace au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde de hockey sur glace 
2012: nommé meilleur attaquant de la division 1 groupe A.
2012 : nommé dans l'équipe type de la division 1 groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| EC Klagenfurt AC|| Autriche|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Vienna Capitals|| Autriche || 32|| 6|| 9|| 15|| 36|| || || || || 
|- 
| 2002-2003|| Vienna Capitals|| Autriche || 44|| 17|| 11|| 28|| 12|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Vienna Capitals|| Autriche || 45|| 6|| 9|| 15|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Vienna Capitals|| Autriche || 44|| 12|| 25|| 37|| 30|| 10|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2005-2006|| Vienna Capitals|| Autriche || 46|| 12|| 13|| 25|| 42|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Vienna Capitals|| Autriche || 55|| 13|| 22|| 35|| 52|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2007-2008|| Vienna Capitals|| Autriche || 50|| 14|| 9|| 23|| 87|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|- 
| 2008-2009|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 53|| 13|| 13|| 26|| 44|| 17|| 9|| 5|| 14|| 22
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 52|| 12|| 24|| 36|| 55|| 18|| 4|| 9|| 13|| 8
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg || CC || 3|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 47|| 16|| 23|| 39|| 34|| 18|| 11|| 6|| 17|| 14
|-
| 2011-2012|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 42|| 11|| 17|| 28|| 34|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2012-2013|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 43|| 9|| 20|| 29|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 52|| 13|| 19|| 32|| 30|| 12|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche ||52 ||7 ||23 ||30 || 42||13 || 2||1 ||3 ||0
|-
| 2015-2016 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche ||49 || 8 || 7 || 15 || 32 || 15 || 4 || 2 || 6 || 32
|-
| 2016-2017 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche ||40 || 6 || 10 || 16 || 14 || 11 || 2 || 1 || 3 || 14
|-
| 2017-2018 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche ||31 || 2 || 6 || 8 || 4 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Vienne (Autriche)
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Red Bull Salzbourg